Franz Kugler henviser til blandt andre:

 Franz Theodor Kugler (1808–1858) – tysk kunsthistoriker og digter
 Franz Xaver Kugler (1862–1929) – tysk astronom og assyriolog